Zur Palme steht für folgende Gebäude:

 Zur Palme (Eppingen), Baden-Württemberg, siehe Liste der Baudenkmale in Eppingen
 Haus zur Palme (Galgenen), Kanton Schwyz, siehe Liste der Kulturgüter in Galgenen
 Haus zur Palme (Schaffhausen), Kanton Schaffhausen, siehe Liste der Kulturgüter in Schaffhausen
 Hochhaus zur Palme in Zürich